WNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wunnummin Lake (OT) (Canada)